John Glen ist der Name folgender Personen:

* John Glen (Politiker, 1809) (1809–1895), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von Atlanta 
 John Glen (Musikwissenschaftler) (1833–1904), britischer Musikwissenschaftler, Sammler und Autor 
 John Glen (Physiker) (* 1927), britischer Physiker
 John Glen (Regisseur) (* 1932), britischer Filmregisseur
 John Glen (Politiker, 1974) (* 1974), britischer Politiker 
 John B. Glen (* 1940), britischer Veterinärmediziner und Pharmakologe

Siehe auch:
 John Glenn (Begriffsklärung)